Christy Mack (South Chicago Heights, 9 de maio de 1991) é uma atriz de filmes pornográficos e modelo erótica.

Carreira 
Christy iniciou sua carreira como modelo de tatuagem. Além de sessões de fotos para revistas tradicionais como Inked Girls e Ink Rebel ela também fez trabalhos fotográficos para os sites das produtoras pornôs Brazzers e Bangbros. Como atriz, ela participou no ano de 2010 no filme B Zombie Abomination: The Italian Zombie Movie - Part 1.

Em 2012, ela iniciou sua carreira na indústria pornográfica americana. Além de uma série de filmes como Hot Ink Body (Elegant Angel), Whores Ink e Inked Angels (Evil Angel) e Inked Girls (Wicked Pictures), que (em contraste com o gênero Tattoo Porn Old Porn) podem ser atribuídos, ao papel de Zatanna no filme The Dark Knight XXX - A Porn Parody da produtora Vivid Entertainment.

Em 19 de dezembro de 2012, a cantora Rihanna postou um Instagram de uma foto de Christy Mack no Twitter, mostrando suas nádegas. Tal foi comentado por Christy Mack dessa forma: "Eu sou apenas a tatuagem na bunda. Ela foi inserido pelo Photoshop. Uma foto que circula na internet por um longo tempo").

Tem uma conta no Twitter, com cerca de 673 mil seguidores.

Prêmios e indicações

Ela foi a modelo erótica do site Freeones coroada em 2013 como Miss Freeones. Em 2013, ganhou o Fanny Awards (The Exxxotica Fan Choice Awards) e concorreu ao "New Girl on the Block" (revelação feminina).

Indicações

AVN Award
2014 - Best All-Girl Group Sex Scene (Brazzers Presents: The Parodies 3 - 2013)
2014 - Best Boy/Girl Sex Scene (Planting Seeds 3 - 2013)
2014 - Best Group Sex Scene (Madison's Mad Mad Circus - 2013)
2014 - Best New Starlet
2014 - Best Tease Performance (Trashy - 2013)
2014 - Best Three-Way Sex Scene: G/G/B (I Am Christy Mack - 2013)
2015 - Best Group Sex Scene (Baby Got Boobs 14 - 2014)
2015 - Fan Award: Best Boobs
2015 - Fan Award: Favorite Female Porn Star
2015 - Fan Award: Hottest Ass
2015 - Fan Award: Social Media Star
2016 - Best Solo/Tease Performance (Christy - 2014)
2017 - Mainstream Star of the Year

Inked Awards
2013 - Female Performer of the Year

Nightmoves
2013 - Best Ink
2013 - Best Social Media Star
2014 - Best Ink

Nightmoves Fan Awards
2014 - Best Ink

Sex Awards
2013 - Hottest New Girl

Spank Bank Awards
2013 - Newcummer of the Year
2014 - Best Body
2014 - Breakout Star of the Year
2014 - Cock Crazed Cumaholic of the Year
2014 - Cocksucker of the Year
2014 - Dirty Little Slut of the Year
2014 - Hardest Working Ho in Ho Biz
2014 - Most Fap Worthy Funbags
2014 - Sexiest Painted Lady

The Fannys
2013 - New Starlet of the Year

TLA RAW Awards
2014 - Female Performer of the Year

XBiz Awards
2014 - Best New Starlet
2014 - Crossover Star of the Year

XRCO Awards
2014 - New Starlet of the Year

Filmografia (parcial)
2011 - Spring Break 2011 - DreamGirls
2012 - Anal Lessons 1 - Evil Angel
2012 - Ass Parade 38 - Bang Productions
2012 - Baby Got Boobs 10 - Brazzers
2012 - Beamonstar - Zero Tolerance
2012 - Big Mouthfuls 16 - Bang Productions
2012 - Big Tit Cream Pie 17 - Bang Productions
2012 - Dark Knight XXX: A Porn Parody - Vivid
2012 - Every Last Drop 25 - Bang Productions
2012 - Fast Times at Naughty America University 11 - Pure Play Media
2012 - GF Revenge 7 - RKNet Media
2012 - Hall Pass Ass - Wicked Pictures
2012 - Ink'd 4 - Dirty Productions
2012 - Knockin' Boots - 3rd Degree
2012 - Let's Try Anal 1 - Brazzers
2012 - New Girl In Town 9 - Immoral Productions
2012 - Party of Three 3 - Bang Productions
2012 - Party of Three 4 - Bang Productions
2012 - Pornstar Spa 3 - Bang Productions
2012 - POV Life 7 - Pulse Distribution
2012 - Smoking Hot Teens - Pulse Distribution
2012 - Tanlines 2 - Evil Angel
2012 - Tattooed Anal Sluts 1 - Evil Angel
2012 - Techno Sluts - Penthouse
2012 - Teens With Tits 15 - Diabolic Video
2012 - Tits To Die For 2 - Diabolic Video
2012 - What A Rack - Diabolic Video
2012 - Young Girls Love Sex - Digital Sin
2013 - 2 Chicks Same Time 14 - Pure Play Media
2013 - Amazing Asses 8 - Immoral Productions
2013 - Ass Parade 43 - Bang Productions
2013 - Bang Bus 44 - Bang Productions
2013 - Big Anal Asses 1 - Mile High
2013 - Big Tit Cream Pie 19 - Bang Productions
2013 - Big Tits In Uniform 11 - Brazzers
2013 - Big Wet Butts 9 - Brazzers
2013 - Big Wet Tits 12 - Elegant Angel
2013 - Blowjob Fridays 5 - Bang Productions
2013 - Bra Busters 4 - Jules Jordan Video
2013 - Brazzers Fan's Choice 200th DVD - Brazzers
2013 - Brazzers Presents: The Parodies 3 - Brazzers
2013 - Christy Mack - Pure Play Media
2013 - Dorm Invasion 4 - Bang Productions
2013 - Dorm Invasion 8 - Bang Productions
2013 - Down to Fuck 3 - Jules Jordan Video
2013 - Future Sluts Supreme - Vericose Visions
2013 - Getting Schooled - Wicked Pictures
2013 - Girls of Bang Bros 19: Christy Mack - Bang Productions
2013 - Girls of Bang Bros 25: Kendra Lust - Bang Productions
2013 - Girls will be Boys - Evil Angel
2013 - Harvest Moon - Wicked Pictures
2013 - Hot Body Ink - Elegant Angel
2013 - I Am Christy Mack - Exile Pictures
2013 - I Am Kirsten Price - Porn Star Empire
2013 - I Have a Wife 25 - Pure Play Media
2013 - Ink Girls - Wicked Pictures
2013 - Inked Angels 1 - Evil Angel
2013 - Jack Attack - Digital Playground
2013 - Lick My License - Pornstar Empire
2013 - Madison's Mad Mad Circus - Porn Fidelity
2013 - Manuel Ferrara's Reverse Gangbang - Jules Jordan Video
2013 - Monster Curves 22 - Pulse Distribution
2013 - My Tattooed Freak - Wicked Pictures
2013 - Naughty Bookworms 34 - Pure Play Media
2013 - Nick Manning's Droppin Loads - Pornstar Empire
2013 - Oil Overload 10 - Jules Jordan Video
2013 - Planting Seeds 3 - Smash Pictures
2013 - Porn in the USA 1 - Magma
2013 - Pornstars Like It Big 16 - Brazzers
2013 - Pussy Workout 3 - Pulse Distribution
2013 - Rambone XXX: A Dreamzone Parody - Dream Zone Entertainment
2013 - Real Wife Stories 16 - Brazzers
2013 - Shortcut - Digital Playground
2013 - Skin Tight - Wicked Pictures
2013 - Slutty and Sluttier 19 - Evil Angel
2013 - Spread - Digital Playground
2013 - Trashy - Adam & Eve
2013 - Wanderlust - Wicked Pictures
2013 - Whiteroom 2 - Porn Fidelity
2013 - Whore's INK - Evil Angel
2014 - Baby Got Boobs 14 - Brazzers
2014 - Baby Got Boobs 15 - Brazzers
2014 - Bad Babysitters - Wicked Pictures
2014 - Big Butts Like It Big 15 - Brazzers
2014 - Boob-A-Licious Babes 5 - Adam & Eve
2014 - Cherry Spot 2 - Cherry Pimps
2014 - Christy - Desire Films
2014 - Christy Mack and Friends - New Sensations
2014 - Cram Sessions - Brazzers
2014 - Doctor Adventures.com 17 - Brazzers
2014 - Fine I'll Do It Myself - Aura Productions
2014 - Foot Worship 5 - Kink.com
2014 - Hottest Sex Scenes 2 - New Sensations
2014 - I Like Punk Rock Pussy - White Ghetto
2014 - Inkd Sluts 2 - Josh Stone Productions
2014 - Lesbian Life - Aura Productions
2014 - Loved By a Lesbian - Pornstar Empire
2014 - Loving Myself - Aura Productions
2014 - My Girlfriend's Busty Friend 8 - Pure Play Media
2014 - My Sister's Hot Friend 35 - Pure Play Media
2014 - New Stars of XXX 9 - New Sensations
2014 - Oil Overdose - Brazzers
2014 - Phat Ass White Girls 12: P.A.W.G. - Jules Jordan Video
2014 - Phat Ass White Girls 7: P.A.W.G. - Jules Jordan Video
2014 - Please Eat My Pussy - Aura Productions
2014 - Rookies Of The Year: 2014 - Manwin Content
2014 - Rubbin' The Nub 2 - Aura Productions
2014 - Spoof Porn 2 - Cum Louder
2014 - Tits for Hire - Brazzers
2014 - Tonight's Girlfriend 31 - Pure Play Media
2014 - Tramp Stamps - Smash Pictures
2014 - Trifecta 3 - Pornstar Empire
2014 - True Lesbian Lovers - Desire Films
2015 - Buns of Anarchy 2 - Zero Tolerance
2015 - Delicious Tits - Brazzers
2015 - Dirty Masseur 8 - Brazzers
2015 - Hooker Hookups - Girlfriends Films
2015 - Horny Housewives 2 - Brazzers
2015 - Hot And Mean 13 - Brazzers
2015 - I Like Girls - Aura Productions
2015 - I Want Pussy - Pounding Pink
2015 - Interracial Girlfriends - Aura Production
2015 - Licking The P - Girlfriends Films
2015 - My First Girlfriends - Aura Productions
2015 - My Wife's Hot Friend 26 - Pure Play Media
2015 - Naughty Office 41 - Pure Play Media
2015 - One Is Not Enough - Aura Production
2015 - Phat Ass White Girls 14: P.A.W.G. - Jules Jordan Video
2015 - She Loves The Pussy - Pounding Pink
2015 - Strictly Pussy 3 - Aura Productions
2015 - Twisted Taboo Tales 1 - Desperate Pleasures
2016 - Fine Ass Hoes - Aura Production
2016 - Pussy Unlimited - Girlfriends Films
2016 - Top-shelf Pussy - Reality Kings
2016 - Young Girl's First Big Cock - Digital Sin
2017 - DP Ink - Digital Playground
2017 - Hardcore Cock Stars 3 - Girlfriends Films
2017 - Pussy Supreme - Girlfriends Films

Ligações externas 

Christy Mack no Freeones

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos
Naturais de Illinois